|-
| 114801 - || || 8 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114802 - || || 1 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114803 - || || 10 de juliol, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114804 - || || 10 de juliol, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114805 - || || 3 de juliol, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 114806 - || 2003 OR || 20 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 114807 - || || 20 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114808 - || || 22 de juliol, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114809 - || || 22 de juliol, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114810 - || || 24 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 114811 - || || 24 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 114812 - || || 24 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 114813 - || || 24 de juliol, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114814 - || || 23 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114815 - || || 24 de juliol, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114816 - || || 25 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114817 - || || 26 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114818 - || || 27 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 114819 - || || 20 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114820 - || || 28 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114821 - || || 28 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114822 - || || 23 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114823 - || || 23 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114824 - || || 29 de juliol, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114825 - || || 29 de juliol, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114826 - || || 29 de juliol, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 114827 - || || 30 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114828 Ricoromita || || 30 de juliol, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114829 Chierchia || || 23 de juliol, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114830 - || || 29 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114831 - || || 29 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114832 - || || 30 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114833 - || || 30 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114834 - || || 30 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114835 - || || 24 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114836 - || || 24 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114837 - || || 24 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114838 - || || 24 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114839 - || || 24 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114840 - || || 30 de juliol, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114841 - || 2003 PF || 1 d'agost, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 114842 - || || 1 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114843 - || || 1 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114844 - || || 1 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114845 - || || 2 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114846 - || || 2 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114847 - || || 2 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114848 - || || 2 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114849 - || || 3 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114850 - || || 4 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114851 - || || 1 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114852 - || || 1 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114853 - || || 1 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114854 - || || 2 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114855 - || || 2 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114856 - || || 4 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114857 - || || 4 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114858 - || || 4 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114859 - || || 7 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114860 - || 2003 QB || 24 de juliol, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114861 - || 2003 QD || 17 d'agost, 2003 || Needville || Needville
|-
| 114862 - || || 19 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114863 - || || 19 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114864 - || || 19 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114865 - || || 19 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114866 - || || 19 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114867 - || || 17 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114868 - || || 21 d'agost, 2003 || Modra || Š. Gajdoš, J. Világi
|-
| 114869 - || || 18 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114870 - || || 20 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114871 - || || 21 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114872 - || || 20 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114873 - || || 20 d'agost, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 114874 - || || 20 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114875 - || || 21 d'agost, 2003 || Needville || Needville
|-
| 114876 - || || 21 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114877 - || || 22 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114878 - || || 22 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 114879 - || || 22 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114880 - || || 22 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114881 - || || 20 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114882 - || || 20 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114883 - || || 20 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114884 - || || 20 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114885 - || || 20 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114886 - || || 20 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 114887 - || || 21 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114888 - || || 21 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114889 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114890 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114891 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114892 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114893 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114894 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114895 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114896 - || || 22 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114897 - || || 20 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114898 - || || 20 d'agost, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 114899 - || || 21 d'agost, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 114900 - || || 22 d'agost, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
4